Guido Gaviglio – calciatore italiano
 Lelio Gaviglio – aviatore italiano